Eupteryx  — род цикадок из отряда полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки длиной около 3—5 мм. Умеренно стройные, разнообразной окраски. Темя посередине слегка длиннее чем у глаз, на вершине закруглено. Надкрылья параллельно-сторонние. В СССР более 35 видов, в Палеарктике более 60.

Примечания

Литература 
 Dworakowska I. Revision of the genus Aguriahana Dist. (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae). // Bull. entomol. pol. 1972. T. 42, N 2. P. 273—312.

Typhlocybinae
Роды полужесткокрылых